Torben Hansen kan henvise til flere artikler:
 Torben Hansen (borgmester i Them) – borgmester i Them Kommune
 Torben Hansen (borgmester i Køge) – borgmester i Køge Kommune
 Torben Hansen (borgmester i Randers) − borgmester i Randers Kommune
 Torben Hansen (forfatter) – forfatter og historiker, bl.a. kendt for bøgerne I krigens hus (2003) og Islam i vesten, på Koranens vej?
 Torben Hansen (professor) – ansat ved Copenhagen Business School